Hexenkessel steht für:

 Hexenkessel (Gefäß), fiktive Gefäße aus mythologischer Literatur und Märchen
 Hexenkessel (1950), einen Film von Richard Brooks
 Hexenkessel (1973), einen Film von Martin Scorsese
 Hexenkessel steht in der Umgangssprache übertragen für einen Ort mit hoher Intensität (zum Beispiel ein Fußballstadion)

Siehe auch:
 Witches Cauldron